

Гумни — село, Ковилкінський район, Мордовія
 Гумни — село, Краснослободський район, Мордовія